Riek kan som auktorsförkortning betyda:

 Edgar F. Riek
 R. Riek

Robotskapade auktorsförkortningar